Phase III steht für:

 Phase III (Band), ein deutsches Musikprojekt
 Phase III, eine Phase einer Arzneimittelstudie, siehe Klinische Studie #Phasen einer Arzneimittelstudie
 Phase III, eine Phase der Geschichte von MediaWiki